Rose Bernd est une pièce de théâtre du dramaturge allemand Gerhart Hauptmann, créée à Berlin en 1903. 

La pièce a été adaptée au cinéma et à la télévision à plusieurs reprises : 
 Rose Bernd, film allemand réalisé par Alfred Halm et sorti en 1919 ;  
 Rose Bernd, film allemand réalisé par Wolfgang Staudte, sorti en 1957 ;  
 Rose Bernd, téléfilm allemand réalisé par Gustav Burmester et sorti en 1962 ;  
 Rose Bernd, téléfilm allemand réalisé par Valentin Jeker et sorti en 1998.